Ženská dvouhra French Open 2020 probíhala na přelomu září a října 2020, v dodatečně určeném termínu kvůli pandemii covidu-19. Dějištěm se staly antukové dvorce areálu Stade Roland-Garros. Do singlové soutěže pařížského tenisového grandslamu nastoupilo sto dvacet osm hráček. Třináct z nich si účast zajistilo v kvalifikaci včetně jedné šťastné poražené.

Obhájkyní titulu byla australská světová jednička Ashleigh Bartyová, která se odhlásila kvůli probíhající pandemii covidu-19. Poprvé od roku 2008 tak na Roland Garros chyběla obhájkyně, stejně jako na předcházejícím grandslamu US Open 2020. Rozlosování proběhlo 24. září 2020 v mediálním středisku centrálního dvorce Philippa Chatriera. Poprvé od roku 1989 nebyla nasazena žádná Francouzka.

Premiérový titul na okruhu WTA Tour vyhrála Polka Iga Świąteková, která se stala první polskou šampionkou grandslamové dvouhry. V soutěži neztratila žádný set, což se naposledy předtím podařilo Justine Heninové v roce 2007. V devatenácti letech vyhrála pařížskou dvouhru jako první teenagerka od triumfu Ivy Majoliové v roce 1997.

Turnaj 
Rumunská světová dvojka Simona Halepová mohla v případě zisku druhého pařížského titulu na čele světového žebříčku vystřídat Ashleigh Bartyovou. Na French Open přijela se 14zápasovou neporazitelností po triumfech v Praze a Římě. V repríze osmifinále z předchozího ročníku však uhrála proti Polce Świątekové, jen tři gamy. Jejím vyřazením získal pátý ročník French Open v řadě jistotu nové šampionky. Přesto Rumunka zůstala na 2. místě. Na 1. či 2. příčce figurovala v každé sezóně od roku 2014, což znamenalo nejdelší období od jedenáctiletého intervalu Steffi Grafové. 

Americká světová devítka Serena Williamsová usilovala o vyrovnání historického rekordu 24 grandslamových trofejí z dvouhry Australanky Margaret Courtové, když z předchozích čtyř finále majorů odešla poražena. Před zápasem druhého kola a repríze newyorského čtvrtfinále s Bulharkou Cvetanou Pironkovovou z turnaje odstoupila pro zranění Achillovy šlachy.

Jako jedenáctá tenistka historie mohla Němka Angelique Kerberová zkompletovat kariérní Grand Slam. Porážkou se slovinskou teenagerkou Kajou Juvanovou vypadla počtvrté z posledních pěti ročníků již v úvodním kole.

Do třetího kola postoupilo pouze třináct z třiceti dvou nasazených hráček, což představovalo nejnižší počet takových tenistek od zavedení 32členného systému nasazování ve Wimbledonu 2001. Rovněž tak tři nasazené ve čtvrtfinále znamenaly nejnižší počet v této fázi grandslamu od Australian Open 1978.

Dvě kvalifikantky, Podorská s Trevisanovou, se probojovaly do čtvrtfinále grandslamu poprvé od Wimbledonu 1999.

Semifinále 
Iga Świąteková se stala první polskou semifinalistkou Roland Garros od Jadwigy Jędrzejowské v roce 1939, a první v této fázi grandslamu od Agnieszky Radwańské na Australian Open 2016. Nadia Podoroská postoupila do semifinále French Open jako vůbec první kvalifikantka a třetí taková hráčka v této fázi grandslamu po Doreyové na Australian Open 1978 a Stevensonové ve Wimbledonu 1999. Rovněž se stala první argentinskou čtvrtfinalistkou i semifinalistkou na grandslamu od Paoly Suárezové, která mezi poslední čtveřici pronikla na French Open 2004 a mezi posledních osm na navazujícím Wimbledonu 2004. 

V rámci otevřené éry odehrály 54. hráčka žebříčku Świąteková se 131. ženou klasifikace Podoroskou třetí semifinále French Open z pozice dvou nenasazených tenistek. Navázaly tím na Tomanovou s Mihaiovou z roku 1976 a Jaušovecovou s Durieovou z roku 1983. Zprůměrované žebříčkové postavení obou hráček 92,5 bylo nejnižší hodnotou v historii semifinálových duelů na Roland Garros, rovněž tak Podoroská se stala nejníže postavenou semifinalistkou turnaje. Świąteková nad Argentinkou vyhrála hladce ve dvou setech a jako první Polka v open éře postoupila do finále pařížského grandslamu. V šesti zápasech ztratila jen 23 gemů.   

Americká světová šestka a úřadující šampionka Australian Open Sofia Keninová přehrála za 1.45 hodiny jedenáctou hráčku žebříčku Petru Kvitovou ve dvou vyrovnaných setech. Češka tak vyrovnala své pařížské maximum z roku 2012. Keninová snížila pasivní poměr vzájemných duelů na 1–2 a v probíhající sezóně vylepšila bilanci grandslamových utkání na 16–1. Kvitová se v následném vydání žebříčku vrátila do první světové desítky na 8. příčku.

Finále: Iga Świąteková prvním polským vítězem grandslamové dvouhry 
Devatenáctiletá Iga Świąteková ve finále za 1.24 hodiny zdolala o dva roky starší Američanku Sofii Keninovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–1. Stala se tak prvním polským tenistou v historii, jenž vyhrál grandslamovou dvouhru, rovněž tak první šampionkou na okruhu WTA Tour od Jeļeny Ostapenkové na French Open 2017, pro niž byl premiérovým titulem grandslam. Z pozice padesáté čtvrté hráčky žebříčku ovládla Roland Garros jako nejníže postavená tenistka, respektive představovala nejníže klasifikovanou grandslamovou šampionku od Sloane Stephensové na US Open 2017. Stala se také teprve sedmou nenasazenou vítězkou grandslamu v otevřené éře, a první právě od Stephensové. Stejně jako Ostapenková, Ósakaová, Andreescuová a Keninová nepostoupila na turnajích velké čtyřky před ziskem první trofeje nikdy do čtvrtfinále.  

Świąteková se ve věku 19 let a 4 měsíců stala prvním vítězem grandslamové dvouhry narozeným ve 21. století bez rozdílu pohlaví a nejmladším na pařížském majoru od 18leté Moniky Selešové v roce 1992. V průběhu celé soutěže neztratila žádný set, což se naposledy předtím podařilo Justine Heninové v roce 2007. Navíc na ni žádná ze soupeřek neuhrála více než čtyři gemy na set a pět her na zápas. Celkově ztratila pouze 28 gemů, nejméně od 20 prohraných her Steffi Grafové na French Open 1988. Poslední předchozí polskou finalistkou grandslamu byla Agnieszka Radwańská ve Wimbledonu 2012 a jedinou na Roland Garros pak Jadwiga Jędrzejowská v roce 1939. 

Z pozice šampionky Australian Open 2020 Keninová usilovala stát se první dvojnásobnou grandslamovou vítězkou v kalendářním roce od Angelique Kerberové ze sezóny 2016. Polka si do žebříčku WTA připsala 2 000 bodů a získala finanční odměnu 1 600 000 eur. Bodový zisk ji poprvé v kariéře posunul do elitní světové dvacítky na 17. místo.

Nasazené hráčky

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Ženská dvouhra